Друя́н — еврейская фамилия. Известные носители:

 Друян, Михаил Захарович (1911—2000) — советский оператор-постановщик мультипликационных фильмов.
 Друян, Рафаэль (1923—2002) — американский скрипач.
 Друян, Семён Семёнович (1895—1941) — начальник ЦУ желдорстроя НКПС СССР.
 Друян, Энн (род. 1949) — американский учёный, актриса, сценаристка, продюсер, жена Карла Сагана.

Также 
 Друянов, Алтер (1870—1938) — израильский фольклорист.

Примечания